Imoen est un personnage de fiction, présent dans les jeux vidéo Baldur's Gate et Baldur's Gate II: Shadows of Amn ainsi que l'extension de ce dernier Throne of Bhaal.

Le personnage 
Imoen est une jeune femme humaine du même âge que le protagoniste, soit un peu moins de vingt ans au début de la saga. Dans Baldur's Gate 1, sa classe est voleuse, avec possibilité de jumelage en magicienne, grâce à un score élevé en intelligence. Dans Baldur's Gate 2, Imoen est une voleuse jumelée magicienne au niveau 7.

Imoen a grandi avec le personnage principal à Château-Suif sous la tutelle du mage Gorion et se révèle au cours du second opus être sa demi-sœur, et donc également fille de Bhaal, Seigneur du meurtre.

Surtout présente au début de Baldur's Gate I, le personnage acquiert en épaisseur dans Shadows of Amn, le second épisode, dont elle devient l'un des personnages principaux. Son ascendance divine en fait également un personnage capital de l'extension, Throne of Bhaal.

Dans le jeu 

Dans Baldur's Gate 1, Imoen n'est ni plus ni moins qu'un personnage recrutable comme un autre. Le personnage principal et elle, amis d'enfance, ont tous deux grandi dans la bibliothèque fortifiée de Château-Suif. C'est au tout début du jeu, tout de suite après le meurtre de Gorion, qu'elle décide de se joindre au protagoniste, ce qui fait d'elle le premier personnage recrutable du jeu. À noter qu'elle ne possède aucune interaction avec les autres compagnons.

Personnage relativement secondaire dans Baldur's Gate 1, Imoen gagne dans Baldur's Gate 2 un rôle beaucoup plus important. Elle délivre le protagoniste de sa cage dans la prison du mage Irenicus et se joint à son groupe, ce qui constitue le point de départ du jeu, et fait d'elle, une nouvelle fois, le premier personnage recrutable.
À la sortie de cette prison, les Mages Cagoulés, qui constituent la police magique de la ville où se déroule l'action du jeu, enlèvent Imoen et Irenicus. À partir de là, la quête principale du joueur sera de trouver un moyen de retrouver son amie d'enfance, emprisonnée à l'Asile de Spellhold. Pendant ce temps, Imoen devra encore une fois subir les tortures d'Irenicus, ce dernier ayant fini par prendre le contrôle de l'asile.
Une fois arrivé à Spellhold, le joueur se fera piéger par Irenicus et Bodhi, une vampire qui se révèlera être la sœur de ce dernier. On apprend alors qu'afin d'échapper à une malédiction ancestrale, Bodhi a volé l'âme d'Imoen, qui est elle-même fille de Bhaal, ce qui fait d'elle la demi-sœur du héros. Par la suite, le joueur, dont l'âme a été dérobée par Irenicus, peut alors reprendre Imoen dans son groupe.
Une fois revenus sur le continent, la tâche principale du héros sera alors de tuer Bodhi afin qu'Imoen puisse récupérer son âme. Une fois cette quête effectuée, Imoen sera alors reconnaissante du héros et s'empressera de l'aider à arracher sa propre âme à Irenicus jusqu'en Enfer.

À plusieurs reprises, dans le jeu, Imoen apparait en rêve au protagoniste. Dans un premier temps, ces rêves renforcent l'intrigue qui se tisse autour de l'enlèvement d'Imoen et d'Irenicus par les Mages Cagoulés. Elle apparait ensuite au héros en tant que représentation de son âme alors qu'Irenicus est en train de la lui voler à Spellhold. Enfin, une autre représentation d'Imoen apparait dans plusieurs rêves du personnage principal une fois que son âme lui a été retirée ; c'est à l'issue de l'un de ces rêves, après qu'Imoen lui ait "montré" comment contrôler son essence divine, que le protagoniste acquiert la capacité de se transformer en un puissant avatar de Bhaal.

Dans l'extension Throne of Bhaal, Imoen et le joueur ayant tous deux retrouvés leurs âmes, il va maintenant leur falloir combattre celles d'autres enfants de Bhaal. Imoen découvre alors le potentiel de son essence divine, ce qui lui donne au fur et à mesure du jeu quelques pouvoirs : elle gagne un point de force et de dextérité (ce qui améliore ses compétences de voleur) ainsi que quelques pouvoirs magiques mineurs (Soins Mineurs, Absorption Mineure de Larloch, Ralentissement du Poison et Puiser dans la Puissance Divine).

Destin après Throne of Bhaal 

À la fin de Throne of Bhaal, le destin d'Imoen et des autres compagnons du joueur lui est révélé. Il y est dit qu'Imoen, après s'être séparée du protagoniste, retournera à Château-Suif, lieu qui l'a vue grandir, mais n'y restera qu'un temps limité, s'y sentant trop à l'étroit. Elle mènera donc ses propres aventures, et sera vue en la compagnie de magiciens illustres tels qu'Elminster ou Khelben Bâton-Noir, les encourageant à se "décoincer". Il est dit qu'elle deviendra une personne d'influence, et qu'elle aurait même fondé une guilde de voleurs qui opérerait jusqu'à Padhiver, chose qu'elle dément malicieusement.

Conception du personnage 

Au départ, les développeurs du jeu n'avaient pas prévu de faire d'Imoen un véritable personnage recrutable (hormis dans la prison au début du jeu) de Baldur's Gate II. En effet, dans le script original, Imoen devait mourir à Spellhold. C'est par ailleurs pour cette raison que les développeurs avaient créé le personnage de Nalia, dont les classes de personnage sont identiques, qui ont des personnalités assez similaires, et qui ont à peu de chose près les mêmes caractéristiques. Cependant, devant les manifestations d'affection des joueurs envers elle, il fut décidé qu'Imoen deviendrait l'un des personnages recrutables de Baldur's Gate II.

Personnage des Royaumes oubliés
Voleur de fiction
Magicien ou sorcier de fiction
Personnage féminin de jeu vidéo